{| class="infobox" style="width: 25em; text-align: left; font-size: 90%; vertical-align: middle;"
|+ <span style="font-size: 9pt">Награды и номинации фильма «ВАЛЛ-И»</span>
| colspan="3" style="text-align:center;" | 
Эндрю Стэнтон и Виктор Нэвон с Оскаром за «Лучший анимационный фильм».
|-
 colspan=3 
{ class="collapsible collapsed" width=100%
! colspan=3 style="background-color: #D9E8FF; text-align: center;"  Полный список наград и номинаций
-
|-  style="background:#d9e8ff; text-align:center;"
| style="text-align: center;" | Кинопремия
|  style="text-align:center; background:#cec; text-size:0.9em; width:50px;"| Победа
|  style="text-align:center; background:#fcd; text-size:0.9em; width:50px;"| Номинация
|-
| style="text-align:center;"|
Оскар
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Энни
|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Общество кинокритиков Бостона
|
|
|-
| style="text-align:center;"|
BAFTA
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Central Ohio Film Critics Association
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Ассоциация кинокритиков Чикаго
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Золотой глобус
|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Грэмми
|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Голливудский кинофестиваль
|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Хьюго
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Kids’ Choice Awards
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Национальный совет кинокритиков США
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Небьюла
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Выбор народа
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Гильдия продюсеров Америки
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Премия «Спутник»
|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Премия Сатурн
|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Scream
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Teen Choice Awards
|
|
|-
| style="text-align:center;"|
Ассоциация кинокритиков Торонто
|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
|-
| style="text-align:center;"|

|
|
}
|- style="background:#d9e8ff;"
| style="text-align:center;" colspan="3"|
Итого
|-
|
|
|
|-
|}
«ВА́ЛЛ-И» () — американский компьютерный анимационный, научно-фантастический фильм 2008 года, созданный Pixar Animation Studios. Премьера фильма в США и Канаде состоялась 27 июня 2008 года. Картина собрала 23,1 млн долларов в первый день проката и 63 млн за первую неделю, заняв первую строчку в списке самых кассовых фильмов недели. По состоянию на 2012 год, фильм собрал 223 808 164 долларов в США и 521 311 860 по всему миру. «ВАЛЛ-И» был хорошо принят критиками, получив рейтинг 96 % на сайте Rotten Tomatoes.

Фильм получил множество номинаций на различные премии, включая семь номинаций на «Энни», шесть на «Оскар» и две на «Золотой Глобус». На церемонии вручения премии «Энни» «ВАЛЛ-И» проиграл во всех категориях мультфильму «Кунг-фу панда». На 81 церемонии вручения «Оскара» фильм победил в категории «Лучший анимационный фильм», но уступил в номинациях «Лучшая песня к фильму», «Лучшая музыка к фильму», «Лучший звуковой монтаж», «Лучший звук» и «Лучший оригинальный сценарий». Лента была названа лучшей в категории лучший фильм обществом кинокритиков Бостона, ассоциацией кинокритиков Чикаго, ассоциацией кинокритиков центрального Огайо, американской ассоциацией онлайн-кинокритиков и ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса, где «ВАЛЛ-И» стал первым в истории анимационным фильмом, выигравшим в этой категории. Он также стал первым анимационным фильмом, выигравшим в категории «Лучший монтаж художественного фильм» по мнению американской гильдии монтажёров. Персонаж ВАЛЛ-И в онлайн опросе журнала Empire занял 63 место среди 100 лучших героев фильмов. Журнал Time'' поставил «ВАЛЛ-И» на первое место среди 10 лучших фильмов 2008 года, а в начале 2010 года назвал его «лучшим фильмом десятилетия».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Awards for WALL-E at the Internet Movie Database
 
 

ВАЛЛ-И